W Rumunii
 Stroești – gmina w okręgu Vâlcea
 Stroești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Mușătești
 Stroești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Todirești
 Stroești – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Florești
 Stroești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Stroești